Jungmann steht für:
 im Brauchtum einen unverheirateten Mann einer Dorfgemeinschaft, speziell im Plural Jungmänner, siehe Junggeselle
 Schüler der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten (Napolas), siehe Nationalpolitische Erziehungsanstalt
 beim österreichischen Bundesheer ein noch nicht vereidigter Soldat, siehe Angelobung
 alte Bezeichnung für die männliche A-Jugend im Sport
 (40441) Jungmann, einen Asteroiden
 Bücker Bü 131, ein Flugzeug der deutschen Firma Bücker 
 Wilhelm Jungmann & Neffe, Kleidermacher und Manufakturwarenhändler in Wien

Jungmann ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Jungmann (1824–1892), Komponist und Musikverleger
 Anton Johann Jungmann (1775–1854), böhmischer Geburtshelfer
 Bernard Jungmann (1833–1895), deutscher katholischer Theologe; Kirchenhistoriker
 Bernhardt Jungmann (1671–1747), deutscher Botaniker und Chemiker
 Christoph Jungmann (* 1962), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Eduard Julius Jungmann (1815–1862), Major
 Elisabeth Jungmann (verheiratete Beerbohm; 1894–1958), deutsche Übersetzerin und Sekretärin
 Emil Jungmann (1846–1927), deutscher klassischer Philologe
 Eric Jungmann (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Erich Jungmann (1907–1986), deutscher Politiker (KPD)
 Flora Jungmann (1859–1917), Tänzerin
 Fritz Jungmann (1894–1954), deutscher Politiker (SPD/SED) und Handwerksfunktionär
 Georg Jungmann (* 1956), deutscher Politiker (CDU)
 Gerhard Jungmann (1910–1981), deutscher Arzt und Politiker (CDU), MdB
 Heinrich Jungmann (1891–1964), saarländischer Politiker

 Jan Jungmann (1799–1872), Lehrer

 Joseph Jungmann (Theologe) (1830–1885), deutscher Jesuit und Theologe
 Louis Jungmann (1832–1892), Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Max Jungmann (1875–1970), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Milan Jungmann (1922–2012), tschechischer Autor, Buchkritiker und Übersetzer
 Recha Jungmann (* 1940), deutsche Filmregisseurin, Drehbuchautorin, Kamerafrau, Schauspielerin und Produzentin
 Thorsten Jungmann (* 1977), deutscher Hochschullehrer, Ingenieur und Didaktiker
 Wilhelm Jungmann (1846–1940), deutscher Maler und Beamter

Siehe auch:
 Jungmannschule
 Jungmannschaft
 Youngman